Эшли Барти выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в решающем матче Каролину Плишкову в трёх партиях. Для австралийской теннисистки этот титул стал вторым на турнирах серии Большого шлема и 12-м в профессиональной карьере.

Барти стала первой за 41 год теннисисткой из Австралии, одержавшей победу на Уимблдонском турнире в женском одиночном разряде. Последний раз представителям «зелёного континента» это достижение покорилось в 1980 году: Ивонн Гулагонг-Коули одержала победу в решающем матче и выиграла соревнования в Лондоне.

Чемпионка турнира 2019 года Симона Халеп не защитила титул, отказавшись от участия в соревнованиях из-за травмы икроножной мышцы.

Посев 

  Эшли Барти (титул)
  Арина Соболенко (полуфинал)
  Элина Свитолина (второй круг)
  София Кенин (второй круг)
  Бьянка Андрееску (первый круг)
  Серена Уильямс (первый круг; отказ)
  Ига Свёнтек (четвёртый круг)
  Каролина Плишкова (финал)
  Белинда Бенчич (первый круг)
  Петра Квитова (первый круг)
  Гарбинье Мугуруса (третий круг)
  Виктория Азаренко (второй круг)
  Элизе Мертенс (третий круг)
  Барбора Крейчикова (четвёртый круг)
  Мария Саккари (второй круг)
  Анастасия Павлюченкова (третий круг)

<ol start=17>
  Кики Бертенс (первый круг)
  Елена Рыбакина (четвёртый круг)
  Каролина Мухова (четвертьфинал)
  Кори Гауфф (четвёртый круг)
  Унс Джабир (четвертьфинал)
  Джессика Пегула (второй круг)
  Мэдисон Киз (четвёртый круг)
  Анетт Контавейт (первый круг)
  Анжелика Кербер (полуфинал)
  Петра Мартич (второй круг)
  Йоханна Конта (снятие; контакт с заражённым COVID-19)
  Алисон Риск (первый круг)
  Вероника Кудерметова (первый круг)
  Паула Бадоса (четвёртый круг)
  Дарья Касаткина (второй круг)
  Екатерина Александрова (второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Джоди Баррейдж (первый круг)
  Кэти Бултер (второй круг)
  Хэрриет Дарт (первый круг)
  Франческа Джонс (первый круг)
  Саманта Мюррей Шаран (первый круг)
  Эмма Радукану (четвёртый круг)
  Людмила Самсонова (четвёртый круг)
  Мона Бартель [PR] (первый круг)

<ol start=9>
  Михаэла Бузарнеску [PR] (первый круг)
  Коко Вандевеге [PR] (второй круг)
  Елена Веснина [PR] (второй круг)
  Катерина Козлова [PR] (первый круг)
  Андреа Петкович [PR] (второй круг)
  Саманта Стосур [PR] (первый круг)
  Карла Суарес Наварро [PR] (первый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Клара Бюрель (второй круг)
  Виталия Дьяченко (первый круг)
  Ольга Говорцова (первый круг)
  Анна Калинская (первый круг)
  Ана Конюх (первый круг)
  Даниэль Лао (первый круг)
  Клер Лю (второй круг)
  Грет Миннен (первый круг)

<ol start=9>
  Моника Никулеску (первый круг)
  Мария Камила Осорио Серрано (третий круг)
  Лесли Паттинама-Керхов (второй круг)
  Эллен Перес (первый круг)
  Кэти Свон (первый круг)
  Леся Цуренко (отказ)
  Кэти Волынец (первый круг)
  Ван Синьюй (первый круг)

Лаки-лузеры (LL) 

  Кристи Ан (второй круг)
  Ван Яфань (первый круг)

<ol start=3>
  Цветана Пиронкова (первый круг)
  Астра Шарма (первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые